

Населені пункти та їхні частини

 Косьоркі — село в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Косьоркі — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Косьоркі — колонія в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки